Rollstuhltennis-Quaddoppel der Sommer-Paralympics 2004.

Sieger der ersten Austragung dieser Disziplin waren David Wagner und Nick Taylor. Gespielt wurde vom 19. bis 26. September 2004. Insgesamt nahmen 12 Spieler an diesem Turnier teil.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Quaddoppel
2004
Tennisturnier in Marousi
Tennisturnier 2004